Żerdiewo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Żerdiewo – wieś w obwodzie kałuskim
 Żerdiewo – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Żerdiewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Żerdiewo – wieś w obwodzie smoleńskim
 Żerdiewo – wieś w obwodzie włodzimierskim

Zobacz także 
 Żerdiewka – miasto w obwodzie tambowskim

Strony ujednoznaczniające